Безобра́зов — російське прізвище. Відомі носії:

 Безобразов Володимир Михайлович — російський воєначальник, генерал від кавалерії, генерал-ад'ютант. 1915—1916 — командувач Російської імператорської гвардії.
 Безобразов Володимир Павлович — російський економіст, академік Петребурзької АН.
 Безобразов Леонід Петрович (1916 —1997) — український письменник (літературний псевдонім — Бразов).
 Безобразов Павло Володимирович — російський історик та громадський діяч (син академіка В. П. Безобразова і письменниці О. Д. Безобразової).
 Безобразов Петро Олексійович — російський моряк, віце-адмірал.
 Безобразова Лариса Леонідівна — кандидат філологічних наук, член Полтавської спілки літераторів.
Російські прізвища